Gotha Go — самолёты производства немецкого предприятия Гота Вагонфабрик () в городе Гота:

 
 
 
 Gotha Go 229
 Gotha Go 242
 Gotha Go 244

См. также 
 Гота (значения)
 Список самолётов (E-H)#Gotha